Хольстебро:

 Хольстебро — город в коммуне Хольстебро области Центральная Ютландия (Дания).
 Хольстебро — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия.